Потенциа́льные сверхдержа́вы — государства и объединения, которые находятся в процессе превращения в сверхдержаву, и могут достигнуть этого статуса в XXI веке.

Распространено мнение, что Соединённые Штаты Америки являются единственным государством в мире, соответствующим определению сверхдержавы, хотя некоторые эксперты говорят, что США могут потерять этот статус в ближайшее время, либо уже потеряли, и что Китай уже практически реализовался как экономическая и военная сверхдержава, которой осталось только признать это и закрепить в своём устойчивом политическом влиянии.

Помимо Китая, из великих держав в настоящее время потенциальными сверхдержавами называют Бразилию, Европейский союз, Индию и Россию. Однако, как показывает практика, подобные предсказания совершенно не обязательно сбываются. Например, в 1980-х годах многие политики и экономисты предсказывали этот статус Японии, из-за высоких темпов экономического и технологического роста и очень больших величин ВВП в то время. Но, из-за периода долговременного экономического «застоя» в экономике Японии, начавшегося после коллапса японского финансового пузыря в начале 1990-х годов, который длится уже почти три десятилетия (см. Потерянное десятилетие), сегодня её почти не вспоминают в перечне потенциальных сверхдержав.

Сравнительная статистика 

Примечание: Европейский союз (ЕС) не имеет собственных вооружённых сил. В таблице показаны общие военные расходы всех государств-членов ЕС.

Бразилия 

Хотя в настоящее время она также не является общепризнанной великой державой, некоторые называют Федеративную Республику Бразилия в числе потенциальных сверхдержав XXI века.

В лекции, озаглавленной «Бразилия как развивающаяся сверхдержава» (), представленной в Центре Марио Эйнауди по изучению международных отношений, профессор политологии из Портландского государственного университета Лесли Эллиот Армихо сказал, что «Бразилия скоро возвысится как первая латиноамериканская сверхдержава». Армихо заявил, что «Бразилия продолжает укрепляться в качестве лидера своего региона, запуская серию интеграционных процессов», также добавив, что «в качестве участника международных отношений Бразилия получила бо́льшую долю влияния на мировую политику, увеличивая своё и без того сильное участие в экономических инициативах, таких как Международный финансовый фонд и G20», утверждая, что «растущая популярность Бразилии происходит из её твёрдого демократического правительства и сильной экономики» и заключая выводом, что «Скоро у нас будет две сверхдержавы в западном полушарии».

Журналист и военный обозреватель Марек Сверчински в своей статье называет Бразилию «потенциальной сверхдержавой юга» и утверждает, что она «может быть уже на пути выхода из западного лагеря и может ускорить создание нового мирового порядка». Научный сотрудник из Совета по делам Западного Полушария в Вашингтоне Элизабет Рэйви утверждает, что «Пока США смотрят на восток, Бразилия укрепляется в статусе ядерной сверхдержавы». Описывая важность происходящего развития ядерных технологий в стране, она называет Бразилию потенциальной сверхдержавой с «возможностью создать быстрорастущую экономику наподобие китайской, увеличивающимися ядерными возможностями и растущей уверенностью в собственной силе и способности идти своим путём».

Бразилию часто называют экономической сверхдержавой, как настоящей, так и будущей. Многие сравнивают Бразилию с другими потенциальными сверхдержавами блока БРИКС. Джонатан Пауэр из Международного фонда мира и исследований будущего () в своей статье «Бразилия становится экономической и политической сверхдержавой» заявляет, что «У Бразилии есть преимущество по сравнению с Индией и Китаем», добавляя, что она позитивно развивается вот уже более 100 лет и «между 1960 и 1980 годами Бразилия удвоила доход на душу населения». Пауэр также утверждает, что Бразилия «имеет хорошие шансы стать первой экономической сверхдержавой без ядерного оружия».

Существует, однако, множество помех на пути Бразилии к статусу сверхдержавы. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман утверждает, что на данный момент экономика Бразилии даёт неплохие показатели, «но это не то же самое, что сказать, что Бразилия станет экономической сверхдержавой [в ближайшем времени]». Также, некоторые аналитики пишут, что Бразилия, в общем, улучшит свою энергетическую ситуацию, но не станет сверхдержавой или энергетической сверхдержавой.

Европейский союз 

Формально не являющийся единым государством и поэтому великой державой, Европейский союз назывался формирующейся сверхдержавой как некоторыми учёными и писателями, такими как профессор Джон Маккормик и писатель Марк Леонард, так и многими политиками, среди которых Романо Проди и Тони Блэр.

Марк Леонард приводит в доказательство несколько фактов: у Евросоюза достаточно большое население (более 500 миллионов человек), наряду с США и КНР самая сильная экономика в мире, низкая инфляция, непопулярность США и неэффективность их внешней политики в последние годы и безусловно высокое качество жизни в странах-членах ЕС (выражающееся в таких показателях, как количество рабочих часов в неделю, качество системы здравоохранения и социальных услуг). Джон МакКормик считает, что Евросоюз уже достиг статуса сверхдержавы, основываясь на размере и влиянии его экономики и глобальном политическом влиянии. Он утверждает, что природа силы в международных отношениях изменилась со времён холодной войны, и сегодня военная мощь уже не так важна для сверхдержавы. Он также утверждает, что контроль над средствами производства сегодня намного более важен, чем контроль над средствами уничтожения, и указывает на контраст между жёсткой силой, которую используют США, и мягкой силой, применяемой ЕС.

Эксперт по международным отношениям Параг Ханна считает, что ЕС, как и Китай, уже получили статус сверхдержавы и соперничают с США за влияние на мировой арене. Он также упоминает, что у ЕС сильная экономика, что европейские технологии всё более и более определяют глобальные стандарты, а европейские страны оказывают наибольшую помощь в развитии. Он соглашается с МакКормиком, что ЕС не нужна общая армия, чтобы быть сверхдержавой. Евросоюз использует разведку и полицию, чтобы задерживать радикальных исламистов; социальную политику, чтобы интегрировать беспокойное мусульманское население; и экономическую силу, чтобы включать в свой состав бывшие советские республики и постепенно ослаблять влияние России. Ханна также пишет, что Южная Америка, Восточная Азия и другие регионы предпочитают «европейскую мечту» американскому аналогу. В качестве примеров можно рассмотреть УНАСУР и Африканский союз. Следует заметить, что Евросоюз как одно целое является одним из самых культурно различных «образований» на планете, занимающим одно из первых мест по количеству официальных языков в своих границах.

Эндрю Рэдинг также принимает в расчёт дальнейшее расширение европейского союза. Вероятное будущее включение всей Европы не только улучшит экономику ЕС, но и увеличит население союза до уровня, сравнимого с населением Китая и Индии. При этом ЕС будет оставаться качественно отличающимся от этих стран благодаря его огромному преимуществу в социальной и технологической сфере. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2005 году рассказал в интервью журналу Journal of Turkish Weekly, что: «Через 10-15 лет Евросоюз станет местом встречи цивилизаций. С включением Турции, он станет сверхдержавой».

Роберт Джей Гаттман замечает, что само определение сверхдержавы изменилось, и в XXI веке оно означает не только государства со значительной военной мощью, но также и группы стран, такие как Европейский союз, имеющие сильную рыночную экономику, молодую, хорошо образованную рабочую силу, разбирающуюся в высоких технологиях, и глобальное влияние. Фриис Арне Питерсен, посол Дании в США высказывает похожие идеи. Он признаёт, что ЕС — это «особый тип сверхдержавы», тот, которому ещё нужно сформировать единую военную силу, которая будет действовать хотя бы близко к тому уровню, на котором действуют её отдельные члены.
Изучение общественного мнения 57 000 человек в 52 странах, проведённое Европейским советом по международным отношениям, показывает, что ЕС — самая «популярная» сверхдержава в том смысле, что люди во всём мире хотели бы видеть Евросоюз более влиятельным. Исследование обнаружило, что ЕС является «уникумом среди больших держав (Китая, ЕС, России и США), потому что никто не хочет сбалансировать его подъём». В заключении исследования сказано, что 35 % людей в мире хотят, чтобы блок из 27 стран наращивал свою силу. Британцы показали себя самой противоречивой нацией в отношении растущего влияния Евросоюза — положительно к этому отнеслись лишь 8 %.

Также, некоторые утверждают, что полная политическая интеграция не нужна Европейскому союзу для увеличения своего международного влияния, так как его кажущаяся слабость составляет его реальную силу, так же как и его разобщённая дипломатия и одержимость верховенством закона, и что ЕС представляет собой новый, и потенциально более успешный тип международного игрока, чем традиционные, однако неясно, будет ли эффективность подобного влияния равна по силе политически собранной сверхдержаве типа Соединённых Штатов.

Барри Бьюзан из Лондонской школы экономики и политических наук замечает, что статус потенциальной сверхдержавы Евросоюза зависит от его «державности». Однако неясно, насколько ЕС должен стать похож на обычное государство, чтобы его можно было назвать сверхдержавой. Бьюзан утверждает, что ЕС, скорее всего, будет и дальше оставаться лишь потенциальной сверхдержавой, потому что, несмотря на его материальное благополучие, его «политическая слабость и неустойчивый и сложный курс развития внешней политики, особенно во всём, что касается выработки общей внешней и оборонной политики», сдерживает его превращение в сверхдержаву.

Александр Стубб, министр иностранных дел Финляндии, говорил, что он считает, что ЕС и является, и не является сверхдержавой. Несмотря на то, что ЕС — сверхдержава в том смысле, что является крупнейшим политическим союзом, общим рынком и благотворителем в мире, он не является сверхдержавой в сферах обороны и международных отношений. Как и Барри Бьюзан, Стубб считает, что самым главным фактором, сдерживающим «сверхдержавность» Евросоюза является недостаток державности, а среди других факторов называет недостаток стремления к укреплению своей международной власти и ностальгию по собственным государствам среди европейцев. Чтобы сбалансировать это, он настоял на подписании и ратификации Лиссабонского договора (что было сделано в 2009), создании начавшего работать в декабре 2010 года общеевропейского МИДа (Европейское внешнеполитическое ведомство, разработке общей военной политики ЕС, общем месте в Совбезе ООН и большой восьмёрке, а также на борьбе с тем, что он назвал «кислым настроем» по отношению к ЕС, которое превуалирует в некоторых европейских странах.

Однако некоторые политики и писатели не верят, что Европейский союз сможет достичь статуса сверхдержавы. «Евросоюз не является и никогда не станет сверхдержавой», — заявил Дэвид Милибэнд, министр иностранных дел Великобритании. Без общей внешней политики и с невозможностью разворачивать военные силы по всему миру, у ЕС нет «сути сверхдержавы», которая по определению имеет «прежде всего, военный размах и способность быстро перебросить войска в любую точку мира по желанию правительства». Евродепутат Илька Шрёдер замечает, что сильное участие ЕС в конфликтах типа арабо-израильского является компенсацией неспособности Евросоюза использовать военную силу в мире.

Один из авторов журнала «The Economist» Роберт Лэйн Грин () замечает, что нехватка сильной европейской военной политики только усиливает нехватку общей внешней политики ЕС и заставляет не принимать в расчёт любые аргументы в пользу статуса сверхдержавы для Евросоюза, указывая на то, что создание Евросоюзом глобального ответа противостоящей сверхдержаве США попросту «немыслимо». По мнению Сорена Керна из «Группы стратегических исследований» (), самым большим препятствием на пути к «сверхдержавности» ЕС является нежелание европейских элит оставить свои фантазии по поводу неприемлемости использования силы в международных отношениях и действовать так же, как действует весь остальной мир. Британский политик Майкл Ховард предупреждал от давления на европейские страны с целью более глубокой интеграции в ЕС, чтобы сбалансировать влияние США, так как привычка Европы полагаться на мягкую (не военную) силу отчасти являет собой недостаток общности. Несмотря на то, что некоторые считают, что Евросоюз должен стать «обычной» державой, которая не боится применить военную силу и имеет общий рынок, военные недостатки ЕС являются препятствиями на пути к становлению европейской сверхдержавы.

Индия 

Хотя в настоящее время она также не является общепризнанной великой державой, представители СМИ и учёные обсуждали потенциал Республики Индия как сверхдержавы.

Популярный американский политический аналитик Фарид Закария также верит, что у Индии есть шанс стать сверхдержавой, указывая на то, что индийская молодежь, являющаяся вторым по населённости англоговорящим социумом в мире, может дать Индии преимущество над Китаем, и, пока развитые индустриальные страны будут испытывать недостаток молодёжи, у Индии будет большой запас молодой рабочей силы. Закария говорит, что другой силой, которой обладает Индия, является её демократическое правительство, которое держится у власти уже более 60 лет, утверждая, что демократия обеспечивает долговременную стабильность.

В то же время, среди многих других экспертов, Параг Ханна считает, что Индия не станет сверхдержавой в обозримом будущем, отставая от Китая на десятилетия как в развитии, так и в стратегических амбициях. Взамен он предлагает сценарий, при котором Индия станет одним из ключевых партнёров России. Он говорит, что Индия «конечно, большая, но не имеет международного значения»; она имеет весьма успешный профессиональный класс, в то время как сотни миллионов её граждан живут крайне бедно. «Это почти что третий мир», — заявляет он. Он также пишет, что имеет значение тот факт, что Китай граничит с бо́льшим числом стран, чем Индия, и при этом не окружён огромным океаном и высочайшими горами. У Китая есть лояльная диаспора, вдвое больше, чем у Индии, и может дать ей фору на азиатских и африканских рынках.

Дэниел Лак описывает Индию как «неудачника, у которого больше проблем, чем преимуществ», но всё же способного достигнуть статуса сверхдержавы. Он также упоминает, что, несмотря на тяготы бедности и социального неравенства, Индия преодолевает их. Барри Бьюзан замечает, что, несмотря на ядерное оружие, об Индии не говорят как о серьёзном кандидате на звание сверхдержавы.

Робин Мередит утверждает, что и Индия, и Китай будут сверхдержавами. Однако она указывает на то, что Китай на десятилетия опережает Индию и что уровень жизни среднего китайца выше, чем индийца. Эми Чуа также прибавляет, что, несмотря на огромный потенциал Индии, у неё всё ещё есть множество проблем, таких как «распространяющаяся бедность в сельских районах, городские трущобы, наполненные заболеваниями, укоренившаяся коррупция и вопиющие размеры материнской смертности». Так же как и Китай, Индия практически ничем не притягивает к себе иммигрантов, в то время как сами индийцы эмигрируют в больших количествах. Однако она замечает, что Индия предпринимает громадные меры, чтобы исправить это. В частности, она отмечает такие достижения, как работа над уничтожением державшейся веками кастовой системы и поддержание звания самой большой в мире «отличной» демократии, являющиеся историческими прецедентами.

Китай 

Китайская Народная Республика часто упоминается в прессе в качестве главного претендента на статус сверхдержавы. Некоторые учёные и журналисты уже называют КНР экономической и военной сверхдержавой. По данным компании Global Language Monitor, движение Китая к статусу сверхдержавы стало самой читаемой новостью 2000-х.

Китай имеет самое большое в мире население и является третьим в мире государством по размерам территории (превосходя США и уступая России и Канаде).

С 2014 года (хотя были прогнозы и на 2020, и на 2030 годы) Китай стал первой экономикой мира по ВВП по паритету покупательной способности, оставаясь второй (после США) по номинальному ВВП со скорой перспективой так же стать первой (не позднее 2030—2050 по разным оценкам). Будучи одним из двух крупнейших в мире индустриальных и аграрных государств, Китай при этом является лидером в мире по большинству показателей промышленного и сельскохозяйственного производства. Кроме того, у Китая одна из самых быстрорастущих экономик среди потенциальных сверхдержав.

Имеет очень большой положительный баланс во внешней торговле и половину мировых валютных резервов. Крупнейший в мире экспортёр.

Китай также является постоянным членом Совбеза ООН и крупной ядерной державой. Обладает ядерно-стратегическим оружием и независимой многопрофильной космонавтикой, включая пилотируемую (одну из трёх в мире). Имеет самую большую армию со всеми видами вооружённых сил и огромный мобилизационный потенциал ввиду самой большой на планете численности населения.

Китай недавно превзошёл США в качестве главного мирового поставщика технологий. В 2000-х годах Китай стал третьей в мире страной по инновациям. Также КНР по состоянию на 2009 год считался мировым лидером в зелёных технологиях. Из-за этого, некоторые предсказывают, что Китай станет технологической и инновационной сверхдержавой.

Барри Бьюзан, специалист по международным отношениям из Лондонской школы экономики и политических наук, утверждает, что «Китай безусловно представляется наиболее продвинувшейся страной во всех направлениях» получения статуса сверхдержавы. Бьюзан заявляет, что «КНР сегодня является наиболее популярной потенциальной сверхдержавой, степень отчуждения которой от международного сообщества делает её наиболее очевидным политическим противником». Однако он замечает, что эта задача затруднена проблемами развития и тем фактом, что рост Китая может привести к образованию противостоящей коалиции в Азии.

Шуцзе Яо из Ноттингемского Университета сказал, что Лондонский саммит G-20 помог «продолжению укрепления [Китая] как формирующейся сверхдержавы, позволив ему чётко показать свою руководящую роль». Он верит, что «Китай обгонит США и станет крупнейшей мировой экономикой уже в 2038, если нынешние темпы роста сохранятся». Он утверждает, что кредитный кризис подарил Китаю редкий шанс получить статус сверхдержавы.

Параг Ханна заявляет, что, инвестируя большие средства в экономики стран Латинской Америки и Африки, Китай установил своё присутствие в качестве сверхдержавы, наравне с Евросоюзом и США. Подъём Китая также демонстрируется растущей долей торговли в его валовом внутреннем продукте. Ханна верит, что консультативный стиль общения Китая позволяет ему развивать политические и экономические связи со многими странами, включая те, которые США считают изгоями. Он также утверждает, что Шанхайская организация сотрудничества, которую Китай основал вместе с Россией и странами Центральной Азии, может стать «восточной НАТО». Другим фактором, подстёгивающим рост Китая, по мнению Фарида Закария и других исследователей, является его правительство. Правительство КНР способно справляться с задачами развития и устранением последствий кризиса быстрее, чем демократии в Европе и Индии.

Джордж Фридман, однако, не верит в то, что КНР будет сверхдержавой, указывая на её географическое положение: Китай изолирован Сибирью на севере, Гималаями и джунглями на юге, в то время как большинство его населения расположено на востоке страны, так что Китаю будет тяжело расширяться. Он также утверждает, что Китай не был морской державой уже несколько сотен лет, и постройка полноценного флота займёт очень много времени. В своей книге «Китай: следующая сверхдержава» () Джефри Мёрфи утверждает, что, несмотря на то, что у Китая огромный потенциал, стоит приглядеться к рискам и проблемам, которые КНР испытывает в управлении её населением и ресурсами. Политическая ситуация в Китае может стать слишком нестабильной, чтобы превратить страну в сверхдержаву, как утверждает Сьюзан Ширк в книге «Китай: хрупкая сверхдержава» (). Среди других факторов, которые сдерживают превращение Китая в полноценную сверхдержаву, можно назвать: ограниченные запасы энергии и сырья, вопросы насчёт возможности инновационного развития, социальное неравенство, коррупция и риски, связанные с социальной нестабильностью и загрязнением окружающей среды. Эми Чуа утверждает, что «притягательность» страны для иммигрантов и квалифицированной иностранной рабочей силы является важным качеством сверхдержавы. Она также пишет, что Китай сегодня не является притягательной страной для учёных и новаторов из других стран. Однако она считает, что Китай может преодолеть эту проблему за счёт своей самой большой в мире диаспоры.

Примечательно, что если во второй половине XX века в литературных и кинематографических произведениях шла речь о противостоянии «коммунистического» (СССР-ОВД) и «капиталистического» (США-НАТО) миров, то после распада СССР в сюжетах многих западных романов, видеоигр и особенно фильмов присутствуют уже американо-китайские саммиты и иная дипломатия, шпионские, вооружённые и прочие спецоперации и инциденты вплоть до взаимного обмена ядерными ударами. Наконец, в 2010 г. устами Збигнева Бжезинского была озвучена адресованная китайскому руководству идея оформления из США и Китая «большой двойки» сверхдержав G2, однако Китай остался верен концепции многополярного мира и отклонил данное предложение, усмотрев в нём прежде всего средство разделения ответственности за доминирующую американскую внешнеполитическую деятельность, с которой часто не согласен.

«Си Цзиньпин не скрывает своих планов сделать Китай одной из мировых сверхдержав», — отмечалось в «Уолл-стрит джорнэл» накануне XX съезда ЦК КПК.

Россия 

Бывшая крупнейшая часть СССР Российская Федерация — крупнейшее по территории государство мира. Обладает одними из крупнейших в мире запасов минеральных и энергетических ресурсов. Является первоначальным постоянным членом Совета Безопасности ООН. Имеет крупнейший в мире ядерный арсенал. С 2002 по 2015 являлась лидером по количеству запускаемых ракет-носителей и космических аппаратов. Россия одна из трех стран (наряду с Китаем и США), которая обладает возможностью осуществлять пилотируемые космические полёты.

Несмотря на серьёзные социальные и экономические потрясения после распада СССР в декабре 1991 года, а также чрезмерную зависимость от мирового сырьевого рынка, некоторые политические аналитики считают, что Российская Федерация может восстановить свой статус сверхдержавы в XXI веке.
Так, экономист Стивен Роузфилд из Университета Северной Каролины считает, что Россия стремится «восстановиться в качестве полноправной сверхдержавы» и «вопреки расхожему мнению, эта цель может быть достигнута Кремлём, но ущерб, причинённый российскому народу и мировой безопасности, будет огромным». Роузфилд далее утверждает, что у России «остался нетронутый военно-промышленный комплекс… и достаточно минеральных ресурсов, чтобы вновь запустить свой дремлющий военный потенциал», и что «сырьевая экономика не является препятствием на пути к сверхдержавности».

Военный аналитик Александр Гольц, работающий в газете The St. Petersburg Times утверждает, что конфликты Путина с США по поводу проблем ядерного вооружения нацелены на возвращение России статуса сверхдержавы. С другой стороны это, естественно, невыгодно США. Утверждалось также, что внешняя политика России по отношению к странам-соседям выстраивается с учётом желания получения ею статуса сверхдержавы.

В кремлёвских кулуарах также предполагался, но не был реализован проект создания конфедеративного блока Евразийского союза, благодаря которой Россия могла усилить экономическое влияние на постсоветском пространстве вплоть до окончательного объединения государств. После присоединения Крыма Россия стала первым государством, увеличившим свою территорию в XXI веке. Однако с 2014 года в России по причине снижения цен на нефть и санкций западных стран начался валютный кризис, в результате которого стремительно увеличилась инфляция, начали в короткие сроки снижаться золото-валютные резервы государства и реальные доходы населения. Территориально Россия ограничена между территорией Евросоюза и блоком НАТО на западе; Турцией, Саудовской Аравией и Ираном на юге и их интересами на Ближнем Востоке и тюркских странах, территориальным Китаем и его интересами в Центральной и Юго-Восточной Азии.

Некоторые политические лидеры XXI века (Уго Чавес) заявляли, что Россия фактически уже является сверхдержавой.

Энергетическая сверхдержава 
Майк Ричи, аналитик из компании Energy Intelligence Group, в 2006 году считал, что Россия является энергетической сверхдержавой, использующей свои энергетические богатства и свою мощь, чтобы завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей так же, как раньше она делала это с государствами бывшего восточного блока; мнение о статусе России в середине 2000-х, как энергетической сверхдержавы, разделяют и другие, однако в 2010 высказывалось сомнение, что этот статус России удастся удержать.

См. также 
 Сверхдержава
 Великие державы

Примечания 

Политика XXI века
Геополитика
Международные отношения
Политология
Списки стран
Футурология
Военная терминология